Pariang ist der Name

 einer Stadt im Südsudan, siehe Pariang (Stadt)
 eines Distrikts im Südsudan, siehe Pariang (Distrikt)
 eines Landkreises im Südsudan, siehe Pariang (Landkreis)